Влади́мир Никола́евич Смирно́в:
 Смирнов, Владимир Николаевич (1881—?) — русский архитектор.
 Смирнов, Владимир Николаевич (1937—2021) — советский и российский биохимик.
 Смирнов, Владимир Николаевич (1937—2002) — советский актёр.
 Смирнов, Владимир Николаевич (1942—2000) — советский и болгарский актёр.
 Смирнов, Владимир Николаевич (1947—2014) — советский футболист.